Кривошеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кривошеевское сельское поселение — входит в Прохоровский район Белгородской области
 Кривошеевское сельское поселение — входит в Нижнеломовский район Пензенской области